Ilírios — povo indo-europeu que habitou o oeste dos Bálcãs (do Epiro à Panônia) e partes do sul da Itália no início da Era Cristã
 Línguas ilírias — grupo de línguas indo-europeias faladas por estes povos
 Ilíria (região) — nome dado à região mais a noroeste dos Bálcãs, habitada por estes povos

Desambiguações de topônimos